Amico ist:
 ein italienischer Vorname, siehe Amico (Vorname)
 Kampfname von Domingos da Câmara, osttimoresischer Offizier

Amico ist der Familienname folgender Personen:
 Antonino Amico (1586–1641), italienischer Kanoniker und Kirchenhistoriker
 Beato Amico (11. Jahrhundert), italienischer Bischof
 David Amico (* 1951), US-amerikanischer Künstler
 Francesco Amico (1578–1651), italienischer Theologe und Jesuit
 Gianni Amico (1933–1990), italienischer Regisseur
 Giovan Battista Amico (um 1511–1538), italienischer Astronom
 Giovanni Biagio Amico (1684–1754), Architekt und Begründer der spätbarocken Phase in Westsizilien und Palermo
 Giuseppe Amico (1890–1943), italienischer General
 Vito Maria Amico (1697–1762), italienischer Historiker

Amico steht für:
 Amico (Film), deutsche Filmkomödie Gerhard T. Buchholz (1949)

Siehe auch:
 D’Amico